Hovorový výraz berňák může znamenat:

 berní/daňový/finanční úřad
 Berňák – epizoda ze seriálu Comeback
 bernského salašnického psa